Загоски — название населённых пунктов в России:

 Загоски — деревня в городе Киров Кировской области.
 Загоски — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.